Ingeborg Alix d'Oldenbourg (née à Oldenbourg, le  et morte à Bienebek an der Schlei Thumby le ) est une duchesse d'Oldenbourg de la maison de Holstein-Gottorp, devenue princesse de Schaumbourg-Lippe par mariage.

Biographie

Famille 

Ingeborg Alix d'Oldenbourg naît à Oldenbourg le . Elle est baptisée, dans la même ville, le  suivant. Elle est le troisième enfant et la deuxième fille du second mariage du grand-duc régnant Frédéric-Auguste II d'Oldenbourg avec Élisabeth-Alexandrine de Mecklembourg-Schwerin, une sœur du prince consort des Pays-Bas, Henri. Ingeborg d'Oldenbourg est donc une cousine germaine de Juliana, reine des Pays-Bas. Elle est également la sœur de Nicolas d'Oldenbourg, (1897-1970), prétendant au trône d'Oldenbourg et d'Altburg d'Oldenbourg (1903-2001), ainsi que la demi-sœur de Sophie-Charlotte d'Oldenbourg.

Mariage et descendance 
Le , Ingeborg d'Oldenbourg épouse à Rastede Stephan de Schaumbourg-Lippe (né à Stadthagen, le  et mort à Kempfenhausen am Starnberger See, le ), diplomate, cinquième fils de Georges de Schaumbourg-Lippe et de Marie-Anne de Saxe-Altenbourg.  

Les cérémonies du mariage se déroulent en présence de la reine Wilhelmine, du prince Henri et la princesse Juliana des Pays-Bas. 

Trois enfants, portant le titre de princ(esse) de Schaumbourg-Lippe, sont nés de ce mariage :

 Marie Alix de Schaumbourg-Lippe ( - ), elle épouse, en 1947, le duc Pierre de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (1922-1980) ;
 Georg Moritz de Schaumbourg-Lippe ( - ), tué dans un accident d'automobile, sans alliance ;
 Fils mort-né (), frère jumeau du précédent.

Dernières années 
Ingeborg d'Oldenbourg, veuve depuis 1965, meurt au domaine de Bienebek, Thumby, dans le Land de Schleswig-Holstein, le , à l'âge de . Elle est inhumée, auprès de son mari au Mausolée de Bückeburg.

Ascendance

Références

Bibliographie 
 .
 .
 .

Liens externes 

 

Maison de Holstein-Gottorp (Oldenbourg)
Maison de Schaumbourg-Lippe
Naissance en juillet 1901
Naissance à Oldenbourg
Naissance dans le grand-duché d'Oldenbourg
Décès en janvier 1996
Décès au Schleswig-Holstein
Décès à 94 ans
Princesse de Schaumbourg-Lippe
Duchesse d'Oldenbourg